Разновидности кофейного дерева — это генетические вариации определённого вида рода Кофе (Coffea) семейства Мареновые, которые отличаются от типового вида строением дерева, листьев и размером плодов. Разновидности условно можно разделить на две группы:

1) Естественные разновидности, то есть те разновидности кофейного дерева, которые возникли в результате естественной мутации или гибридизации.

2) Культивируемые разновидности, или так называемые культивары (cultivar) — сокращение от слова cultivated variety (выращиваемая разновидность). Это разновидности кофейного дерева, которые были искусственно выведены селекционерами для получения усовершенствованных гибридов с одним или несколькими признаками: урожайность, болезнеустойчивость, производительность и выживаемость.

Очень часто в русскоязычной литературе о кофе термин «разновидность» путают с термином сорт. Последний обозначает подкатегорию разновидности, которая обусловлена не генетическими свойствами кофейного дерева, а условиями выращивания на определённой ферме или обработкой кофе в определённых условиях.

Семена (бобы, зёрна) кофе из различных мест и с разных плантаций могут иметь отличительные особенности, такие как аромат (критерий аромата включают в себя такие термины как «цитрусовый» и «землистый»), содержание кофеина, плотность, вкус и кислотность. Эти свойства зависят не только от сорта (культивара), но и от окружающей кофейные деревья среды и технологий возделывания. Таким образом качество и характеристики продукции кофе одного сорта могут весьма изменятся от региона к региону — кофе демонстрирует чёткие региональные вариации. Кофе, происходящий из одной области (региона, страны, плантации) принято называть single-origin.

Большинство сортов представляют собой гибриды и почковые мутации естественных (возникших в природе) разновидностей. Основные из них — Бурбон (Bourbon или Burbon) и Типика (Typica).

История 
Арабика представляет около 70-75 % мировой продукции, и этот процент мог бы быть гораздо выше, если бы не её подверженность болезням.
До конца 19 века арабика была распространена максимально широко, пока болезни этого растения не заставили фермеров заменять её другими культурами. Тогда как, многие страны отказывались от посева кофе в пользу других культур, Индонезия начала выращивать кофе конголезский (robusta), который обладал как высокой урожайностью, так и высокой устойчивостью к заболеваниям, но качество напитка было низким.
До середины 1900-х годов, в селекции арабики взяли акцент на адаптацию к местным условиям роста, урожайности и качество напитка. Но в конце 1970-х и 80-х разные страны запустили программу, направленную на повышение резистентности к болезням.

Критерии селекции 
Урожайность — это мера количества продукции, произведенная конкретным видом. Обычно измеряется в килограммах или тоннах в год, при обычной плотности высадки 1100—1400 растений на гектар. Высокий урожай — одна из главных целей производителей, и специальная селекция для увеличения урожайности — относительно новая тенденция.

Устойчивость к болезням стала ведущим фактором не только в селекции видов, но и в выведении новых культурных сортов растений.
 
Устойчивость к вредителям. Обнаружено, что определённые сорта кофе устойчивы к минёрам и нематодам. Также было обнаружено, что, как и с болезнями, сорт робуста является более стойким, чем арабика.

Разновидности кофейного дерева

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Разновидности кофейного дерева
Садоводство
Кофе